Die Prva liga SR Jugoslavije 1995/96 war die vierte Saison der höchsten Spielklasse der BR Jugoslawien.

Titelverteidiger war FK Roter Stern Belgrad.

Modus 
Die Saison wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die 20 Vereine starteten in zwei Gruppen zu je 10 Mannschaften.

Die ersten sechs Teams der 1A Liga und die besten vier der 1B Liga spielen in der Meisterrunde den Meister und internationalen Startplätze und zwei Absteiger aus. Jede Mannschaft spielte in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Je nach Tabellenplatz und Punkteausbeute erhielten die Teams Bonuspunkte.

Die letzten vier Teams der 1A Liga und die letzten sechs der 1B Liga spielten in der Relegationsrunde sechs weitere Absteiger aus, da die Liga auf zwölf Vereine reduziert wurde.

Herbstsaison

1 A Liga

Tabelle

1 B Liga

Tabelle

Frühjahrssaison

Meisterrunde

Abschlusstabelle

Relegationsrunde

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1995/96
1995 96